Een verkeersweg:
A86 (Duitsland), zie Bundesautobahn 86
A86 (Frankrijk)
A86 (Groot-Brittannië)